Voznessénovka (Buriàtia), localitat de la república de Buriàtia, a Rússia
 Voznessénovka (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia